Лев V — имя следующих персоналий:
* Лев V Армянин (Левон Арцруни; 775—820) — император Византийской империи (813—820).
 Лев V (?—903) — папа римский (903 год).

Прочее 
 Лев V (Leo V) — карликовая галактика, спутник Млечного Пути.